Onderdistrict in Indonesië
 Pamotan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pamotan (Pamotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Pamotan (Porong), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Pamotan (Kalipucang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java